Zeipel bzw. von Zeipel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Zeipel (1793–1849), schwedischer Autor
 Hugo von Zeipel (1873–1959), schwedischer Astronom

von Zeipel steht für:
 Von Zeipel (Mondkrater)
 (8870) von Zeipel, Asteroid des Hauptgürtels